Симеонов () — болгарская и русская фамилия. Известные носители:

 Симеонов, Александр (род. 1986) — болгарский волейболист-доигровщик.
 Симеонов, Валери (род. 1955) — болгарский политик
 Симеонов, Константин Арсеньевич (1910―1987) ― советский дирижёр, Народный артист СССР.
 Симеонов, Светлин (род. 1975) — болгарский футболист.
 Симеонов, Трайко (1886—1965) — болгарский детский поэт, писатель.

 Симеонова, Елена Ивановна (род. 1959) — мэр Астрахани в 2015 году.
 Симеонова, Недялка (1901—1959) — болгарская скрипачка и педагог.

Топоним 
 Симеоново — село в Болгарии.
 Цар-Симеоново — село в Болгарии.

См. также 
 Симеоновская летопись